

Musica 
Mediterranea – album di Giuni Russo del 1984
Mediterranea/Limonata Cha Cha Cha – singolo di Giuni Russo del 1984 
Mediterranea Tour – cofanetto DVD/CD di Giuni Russo del 2005
Mediterranea – singolo di Irama del 2020

Altro 
Mediterranea – film del 2015
Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo rete ferroviaria gestita dalla Mittel
Università Mediterranea
Dieta mediterranea
Anemia mediterranea
Mediterranean Fleet – flotta inglese nel Mediterraneo